Nkayi – città della Repubblica del Congo
 Nkayi – villaggio dello Zimbabwe